Infant, cadascun dels soldats de la infanteria
 Infant vegeu Infantesa
 Infant d'Espanya, títol que s'atorga al Regne d'Espanya als fills del rei dintre del que es diu família reial
 Hermes amb Dionís infant, escultura grega de marbre atribuïda a l'escultor Praxíteles del període clàssic final